Strachan Open 1992 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в марте 1992 года (сезон 1991/92) в Бристоле, Англия. Победителем стал Джеймс Уоттана, обыгравший в финале Джона Пэррота со счётом 9:3. В турнире не приняли участие ряд ведущих на то время профессионалов, из-за чего финальная стадия начиналась лишь с четвертьфинала.

Это был единственный розыгрыш Strachan Open/Challenge в качестве «полноценного» рейтингового турнира.

Высший брейк 

 147 — Питер Эбдон (1-й квалификационный раунд)

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на Bgsnooker 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Strachan Open
1992 год в снукере